Miejscowości w Polsce:
 Pomianów Dolny
 Pomianów Górny